Братеш () — комуна в Румунії, у повіті Ковасна.
 Братеш () — село в Румунії, у повіті Ковасна. Адміністративний центр комуни Братеш.
 Братеш () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Таркеу.
 Братеш () — придунайське озеро у Румунії, недалеко від дельти Прута.